B00 je jeden z pěti set ECO ,kódů jímž se označují šachová zahájení, pod B00 spadají některá polootevřená zahájení, například:
 Nimcovičova obrana – šachové zahájení začínající tahy 1.e4 Jc6
 Milesova obrana – šachové zahájení začínající tahy 1.e4 a6
 Owenova obrana – šachové zahájení začínající tahy 1.e4 b6
 Durasův gambit – šachové zahájení začínající tahy 1.e4 f5
 Barnesova obrana – šachové zahájení začínající tahy 1.e4 f6